Biljača (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac in Bosnië-Herzegovina
 Biljača (Bujanovac), een plaats in de Servische gemeente Bujanovac